Webern bezeichnet:

 Webern (Modautal), Ortsteil der Gemeinde Modautal
 Webern (Ingelfingen), Wüstung im Ortsteil Criesbach der Stadt Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Webern (Adelsgeschlecht)
 (4529) Webern, Asteroid des Hauptgürtels

Webern ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Webern (1883–1945), österreichischer Komponist

 Johann Karl Heinrich von Webern (1749–1829), hessen-kasselscher General und Generalinspekteur der Garde
 Nikolaus Webern (* 1982), österreichischer Bühnenbildner
 Richard von Webern (1857–1922), preußischer General der Infanterie

Siehe auch:
 Zunft zu Webern